Gondogeneia är ett släkte av kräftdjur. Gondogeneia ingår i familjen Eusiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Gondogeneia